Triplemanía XXIII fue la vigésima tercera edición de Triplemanía la cual fue producida por la empresa mexicana Asistencia Asesoría y Administración. El evento fue realizado el 9 de agosto de 2015 en la Arena Ciudad de México.

Esta fue la cuarta edición consecutiva del evento en ser realizada en la Arena Ciudad de México después de los años 2012, 2013 y 2014, y la décima en realizarse en la Ciudad de México.

Triplemanía XXIII fue el último Triplemanía en ser promocionado bajo el nombre de Asistencia Asesoría y Administración.

Argumento 

La lucha libre mexicana está conformada por los favoritos del público, los técnicos y sus contrapartes, los rudos quienes actúan como héroes y villanos.

Desde que Myzteziz (entonces conocido como Místico) aumento de la popularidad a principios de los paralelos del siglo 21 se establece entre El Príncipe de Oro y Plata y Rey Mysterio Jr., tanto en cuanto a su estilo de timbre, nivel de habilidad y popularidad. Myzteziz se convertiría el luchador más popular en México durante la primera década del siglo 21, mientras que Rey Mysterio sle convertiría en el más popular luchador fuera de México en el mismo período de tiempo. Cuando Myzteziz se unió a la WWE bajo el nombre de Sin Cara en 2011, la idea de que los dos podrían enfrentarse convirtió en una posibilidad. A mediados de 2012 la revista de lucha libre y sitios web de noticias informado de los rumores de un Rey Mysterio/Sin Cara posiblemente tendrá lugar en WrestleMania 28, pero debido a las lesiones de Rey Mysterio la lucha no fue así. Cuando Mysterio regresó de sus lesiones en tarde 2012 que empezó a hacer equipo con Sin Cara en forma regular, lo que lleva una vez más a las especulaciones de que los dos podrían luchar con uno al otro en WrestleMania 29, posiblemente en una Lucha de Apuestas, donde podría sus máscaras en juego. En la estela de sus rumores de pérdida de una lucha de WrestleMania 29 se levantó de nuevo, esta vez con los rumores añadido que la WWE quería utilizar la lucha para establecer un récord para los aficionados más enmascarados en un solo lugar, así como la transición del papel de la parte superior del luchador de WWE Latino de Rey Mysterio a Sin Cara.

A principios de 2015, el Megacampeon de AAA El Patrón Alberto inició su feudo contra Brian Cage, que había trabajado indirectamente a través de Lucha Underground hasta ese momento. Jaula se coloca inmediatamente como un retador para El Patrón como él, El Hijo del Fantasma y Pentagón Jr. derrotó a El Patrón Alberto, Fénix y Myzteziz en su partido de debut AAA el 27 de febrero, cuando Cage cubrió a Alberto. El Patrón fue programado para defender el Campeonato Mega contra Cage como parte del 2015 Rey de Reyes espectáculo programado para el 15 de marzo. Sin embargo, cuando Guadalajara fue golpeado con una tormenta, AAA pospuso el evento durante 24 horas y se trasladó que en el interior de Auditorio Benito Juárez en Zapopan, Jalisco. Al día siguiente AAA anunció que no fueron capaces de obtener todos los permisos a tiempo para el espectáculo debido a que es que sea un día de fiesta nacional, y una vez más el espectáculo pospuestas a miércoles 18 marzo en su lugar. Al mismo tiempo se anunció que el combate entre El Patrón Alberto y Brian Cage había sido cancelada. El Patrón Alberto indicó más adelante que estaba legalmente obligado a competir en Australia después de la semana y por lo tanto no era capaz de trabajar el espectáculo el miércoles por la AAA. El Patrón fue finalmente capaz de defender el Megacampeonato de AAA contra Cage en Verano de Escándalo. La lucha vio la interferencia de hombre de la esquina de la jaula El Texano Jr., así como el rudo árbitro El Hijo del Tirantes favoreciendo la jaula durante todo el partido para apilar las probabilidades en contra de El Patrón en el extremo de un segundo, el árbitro imparcial llegó al ring y se declaró una descalificación, dejando las cuestiones sin resolver entre los dos. Después del combate, El Patrón Alberto presentó un reto para una Lucha de Apuestas contra la jaula, indicando que él no le importaba si tenía que poner su título en juego, luchar en una jaula de acero o lo que haría tomar para llegar jaula para poner su cabellera en juego.

El 26 de junio, Goya Kong dejó Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y se unió a la AAA en cambio, de ser introducido a la multitud AAA por su hermano Psycho Clown. Tras la lucha, Villano IV interrumpió las celebraciones, alegando que su familia, la familia Mendoza, también conocida como La Dinastía Imperial era mejor que el de la familia Alvarado que tanto Goya Kong y Psycho Clown pertenecían a. afirmación de Villano IV se construyó en la larga rivalidad década entre varios miembros de Los Villano , incluyendo una lucha donde Villano I, IV y Villano V derrotaron Brazo de Plata (Goya Kong y el padre de Psycho Clown), Brazo de Oro y El Brazo para desenmascarar el trío en 1988. Tras la lucha, Psycho Clown declaró que la familia Alvarado siempre estaba dispuesto a luchar y estaría dispuesto a enfrentar ya sea Villano IV en su propia o de cualquier miembro de la familia Villano en el anillo. El 18 de julio, AAA anunció que Los Psycho Circus (Psycho Clown, Murder Clown y Monster Clown) enfrentarían el trío de Villano III, Villano IV y Villano V en Triplemanía.

Resultados 
 Dinastía, Drago, Goya Kong y Pimpinela Escarlata derrotaron a Daga, Mamba, Mini Psycho Clown y Sexy Star.
 Los Villanos (Villano III, Villano IV & Villano V) derrotaron a Los Psycho Circus (Monster Clown, Murder Clown & Psycho Clown).
 Villano V cubrió a Psycho después de un "Low Blow".
 Después de la lucha, Los Villanos y Los Psycho Circus se dieron la mano en señal de respeto.
 Los Hell Brothers (Averno, Chessman & Cibernético) derrotaron a Los Güeros del Cielo (Angélico & Jack Evans) & Fénix y El Hijo del Fantasma, Pentagón Jr. & El Texano Jr. en un Steel Cage Match y retuvieron el Campeonato Mundial en Tríos de la AAA.
 Averno descolgó los campeonatos.
 Blue Demon Jr. & La Parka derrotaron a Electroshock & El Mesías.
 Demon forzó a rendirse a Electroshock con una "Estaca".
 Después de la lucha, La Parka le entregó un reconocimiento a Demon por los "30 Años de la Leyenda Azul".
 El Patrón Alberto (con Fénix) derrotó a Brian Cage (con El Hijo del Fantasma) en un Hair vs. Hair Match.
 Alberto forzó a Cage a rendirse con un "Cross Armbreaker".
 Durante la lucha, Fantasma intervino a favor de Cage y Fénix a favor de Alberto.
 Como consecuencia, Cage fue rapado.
 El Megacampeonato de AAA de Alberto no estuvo en juego.
 Rey Mysterio Jr. derrotó a Myzteziz.
 Mysterio forzó a Myzteziz a rendirse con una "Mística".
 Después de la lucha, La Sociedad apareció para atacar a Myzteziz, pero Mysterio lo salvó.
 Después de esto, Myzteziz atacó a Mysterio, cambiando a heel.

Otros Roles 
Comentaristas en Español
 Arturo Rivera
 Andrés Maroñas
 Jesús Zúñiga
 Leonardo Riaño 

Comentaristas en Inglés
 Hugo Savinovich
 Matt Striker

Anunciador
 Armando Gaytan

Árbitros
 El Hijo del Tirantes
 Rafael "El Maya"
 Piero 
 Pepe "Tropi" Casas
 Raúl "El Copetes" Salazar

Referencias 

Triplemanía
Lucha libre profesional en 2015
Eventos de la Ciudad de México